Бахем () – фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Бахем, Карл (1858–1945) – немецкий политик.
 Бахем, Эрих (1906–1960) – немецкий авиаконструктор.